Kotterba ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Kotterba (* 1955), deutscher Schauspieler
 Jörg Kotterba (* 1950), deutscher Journalist und Autor